Кэ́мпер (также ; ):

 Кэмпер (фамилия) — английская фамилия
 Кэмпер, Франклин (:en:Franklin J. Camper) — американский солдат, затем наёмник и писатель
 Кэмпер, Дженнифер (:en:Jennifer Camper) — американская артистка

 Кемпер (автокемпер) — название самоходных автодомов, особенно в Европе
 Кэмпер () — в компьютерных играх жанра шутер, игрок, любящий долго сидеть в засаде.

См. также 
 Кампер
 Кампер, Дитмар
 Кампер, Петрус
 Кемпер